Таксије има више значења:

 Таксије
 Таксије (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Таксије (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику